Il doppio del torneo di tennis Bangkok Tennis Classic 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mike Bauer e John Benson che hanno battuto in finale Morris Skip Strode e Charles Buzz Strode 7–5, 3–6, 6–3.

Teste di serie 

 Charles Buzz Strode /  Charles Buzz Strode (finale)
 Marty Davis /  Drew Gitlin (quarti di finale)

 Heinz Günthardt /  Zoltán Kuhárszky (primo turno)
 Mike Bauer /  John Benson (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bangkok Tennis Classic 1982